Jurij Czesnokow (hokeista)
 Jurij Czesnokow (piłkarz) 
 Jurij Czesnokow (siatkarz)